Harnickell ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Caspar Harnickell (1751–1827), kurhessischer Oberförster